Název Obecní rybník nese více rybníků:

 Obecní rybník (u Bobrůvky) – severovýchodně od Bobrůvka v okrese Žďár nad Sázavou
 Obecní rybník (u Bohdalova) – severozápadně od Bohdalova v okrese Žďár nad Sázavou
 Obecní rybník (u Úterý) – západně od Úterý v okrese Plzeň-sever
 Obecní rybník (v Čejeticích) – v Čejeticích v okrese Strakonice
 Obecní rybník (v Golčově Jeníkově) – v Golčově Jeníkově v okrese Havlíčkův Brod
 Obecní rybník (v Horní Světlé) – v Horní Světlé v okrese Tábor

Související články 
 Dolní obecní rybník
 Horní obecní rybník
 Malý obecní rybník
 Velký obecní rybník
 Zadní obecní rybník